New Market kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 New Market (Alabama)
 New Market (Indiana)
 New Market (Iowa)
 East New Market
 New Market (Maryland)
 New Market (Minnesota)
 New Market (Tennessee)
 New Market (Virginia)